Die Open de Nice Côte d’Azur 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis zum 25. Mai 2013 in Nizza stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurde in Düsseldorf der Power Horse Cup gespielt, der genau wie die Open de Nice Côte d’Azur zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Der Spanier Albert Montañés gewann die Einzelkonkurrenz, nachdem er erst nachträglich ins Hauptfeld aufgerückt war. Im Finale besiegte er den mit einer Wildcard gestarteten Gaël Monfils mit 6:0 und 7:63. Montañés gewann damit erstmals seit 2010 wieder einen Titel auf der World Tour und seinen sechsten Karrieretitel insgesamt. Im Doppel setzten sich Johan Brunström und Raven Klaasen im Endspiel mit 6:3, 6:2 gegen das kolumbianische Doppel Juan Sebastián Cabal und Robert Farah durch. Für Brunström war es nach 2010 der zweite Titel seiner Karriere, für Klaasen der erste.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open de Nice Côte d’Azur 2013 hatte am 19. und 20. Mai 2013 stattgefunden. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Open de Nice Côte d’Azur 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Nizza